Эт может означать:

 Эт коммерческое (сокращённо «эт») — знак @.
 Эт — название нескольких букв латинского алфавита.
 Ð, ð (eth, edh или eð) — используется в англосаксонском, исландском и фарерском языках.
 Ꝫ, ꝫ (et) — использовалась для сокращения буквосочетаний в латинском и древнескандинавском языках.
 ,  (at) — используется в языках коалиб и ючи.

Топонимы 
 Эт (Eth) — коммуна департамента Нор во Франции (округ — Авен-сюр-Эльп, кантон — Ольнуа-Эмери).

См. также 
 Эта